Кубок Косова 2013/2014 () — 21-й розыгрыш Кубка Косова по футболу.

1/8 финала 
Эти матчи были сыграны 28, 29, 30 ноября 2013 года

|-

|}

Четвертьфинал 
Эти матчи состоялись 28 февраля и 1, 2, 3 марта 2014 года

|-

|}

Полуфинал 
Первые матчи 9 и 10 апреля 2014 года, вторые — 7 и 8 мая 2014 года

|}

Финал

Источники 
 https://www.revolvy.com/main/index.php?s=2013–14%20Kosovar%20Cup&item_type=topic

Национальные футбольные кубки в сезоне 2013/2014
Кубок Косова по футболу
Спорт в Косово в 2014 году